Imię i nazwisko Karin Olsson nosiły lub noszą m.in.:
 Karin Olsson (ur. 1961) – szwedzka kajakarka, olimpijka z 1980
 Karin Olsson  (ur. 1975) – szwedzka bobsleistka, olimpijka z 2002